Niederdorf (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Niederdorf (Duitsland), een deelgemeente van Straelen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Niederdorf (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Bozen-Zuid-Tirol
Niederdorf (Zwitserland), een gemeente in het kanton Bazel-Landschap